Beška (Inđija, Srbija), selo u općini Inđija, Vojvodina, Srbija
 Beška (otok u Crnoj Gori), jadranski otok u Crnoj Gori